Dupleix je původně francouzské příjmení, které může mít více významů:

jako příjmení
 Joseph François Dupleix (1697–1763) – generální guvernér Francouzské Východoindické společnosti

v technice
 Dupleix (1929) – těžký křižník

v topografii
 Dupleix (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra